Bühne kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Bühne, Kalbe – ort, Kalbe, Sachsen-Anhalt, 
 Bühne, Osterwieck – ort, tidigare kommun, Sachsen-Anhalt,